Het seizoen 2020-21 was de 118e editie van de Belgische hoogste voetbalafdeling, en de vijfde na de competitiehervorming van 2015. De officiële naam van de competitie is Profvoetbal 1A, de sponsornaam is Jupiler Pro League. De competitie begon in augustus 2020 en eindigde in mei 2021. Club Brugge werd voor de 17e keer landskampioen.

Competitieformat 

Het seizoen 2019-20 kon vanwege de coronacrisis niet meer afgewerkt worden. Omdat Waasland-Beveren nog een waterkans had op het behoud, werd na een juridische strijd besloten geen degradant aan te wijzen en het aantal clubs in 2020-21 en 2021-22 te verhogen naar achttien clubs. 

Het seizoen bestond uit een reguliere competitie van 34 speeldagen, met verkorte play-offs bestaande uit twee groepen van vier. De nummers 1 tot 4 van de reguliere competitie streden voor het kampioenschap in de Champions play-offs. In play-off 2 streden de nummers 5 tot 8 voor een kans op het vierde Europese ticket. De winnaar van deze play-offs speelde tegen de nummer vier van de Champions play-offs om het laatste Europese ticket. Deze wedstrijd wordt niet gespeeld indien de winnaar van de Beker uitkomt in de Champions play-offs. Het laatste Europese ticket gaat dan naar de winnaar van play-off 2. De achttiende degradeert naar 1B, de zeventiende speelt barragewedstrijden tegen de hoogst gerangschikte ploeg uit 1B die niet rechtstreeks promoveert.

Gepromoveerde teams 
Deze teams promoveerden uit de eerste klasse B voor de start van het seizoen:
 Beerschot VA (kampioen), zeven jaar na het faillissement van voorloper K. Beerschot AC, Eerste seizoen in de hoogste afdeling.
 Oud-Heverlee Leuven (vice-kampioen) Keerde na 4 jaar terug naar de hoogste afdeling.

Degraderende teams 
Deze teams degradeerde naar eerste klasse B op het einde van het seizoen:
 Royal Excel Moeskroen, (laatste reguliere competitie) degradeerde na 7 seizoenen op het hoogste niveau.
 KVRS Waasland - SK Beveren, (verliezer barrages) degradeerde na 9 seizoenen op het hoogste niveau.

Clubs 
Achttien clubs spelen in 2020-21 in eerste klasse A. Uitgesplitst per provincie komen vijf clubs uit West-Vlaanderen, drie uit Antwerpen, telkens twee uit Henegouwen, Limburg, Luik en Oost-Vlaanderen en telkens één uit Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Personen en sponsors

Uitslagen en klassementen

Reguliere competitie 

Klassement

PO 1: Champions play-off, PO 2: Europa League play-off, : Testwedstrijden voor degradatie tegen tweede uit eerste klasse B, : Degradeert na dit seizoen naar eerste klasse B

Leidersplaats reguliere competitie per speeldag

Champions' play-offs 
Klassement

Leidersplaats Champions' play-offs per speeldag

Europe play-offs 
Klassement

Individuele klassementen
Sinds het seizoen 2015/16 krijgt ook de speler met de meeste assists, een trofee. Sinds het seizoen 2017/18 krijgt de doelman met de meeste wedstrijden zonder tegendoelpunten, een trofee. Doelpunten, assists en wedstrijden zonder tegendoelpunten tijdens de play-offs om Europees voetbal tellen niet mee in deze individuele klassementen.

Gouden Stier

Bij een gelijk aantal doelpunten wordt er rekening gehouden met het aantal doelpunten in uitwedstrijden, het aantal speelminuten, het aantal assists en het aantal doelpunten zonder de strafschoppen.

Pro Assist

Bij een gelijk aantal assists wordt er rekening gehouden met het aantal speelminuten en de leeftijd van de spelers.

Zonder tegendoelpunten

Bij een gelijk aantal wedstrijden zonder tegendoelpunt wordt er rekening gehouden met het aantal speelminuten en de leeftijd van de spelers.

Scheidsrechters

Trainerswissels

Individuele prijzen

Teampagina's 
 Antwerp FC in het seizoen 2020/21
 Beerschot VA in het seizoen 2020/21
 Cercle Brugge in het seizoen 2020/21
 Club Brugge in het seizoen 2020/21
 Oud-Heverlee Leuven in het seizoen 2020/21
 KAA Gent in het seizoen 2020/21
 KV Kortrijk in het seizoen 2020/21
 KRC Genk in het seizoen 2020/21
 RSC Anderlecht in het seizoen 2020/21
 Sint-Truidense VV in het seizoen 2020/21

Zie ook 
 Beker van België 2020-21

Belgisch competitievoetbal 2020/21
Belgisch voetbalseizoen